Nimburg ist ein geographischer Name:

 Nimburg (Breisgau), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Teningen im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Nimburg, deutscher Name der Stadt Nymburk im Bezirk Nymburg in der Mittelböhmischen Region, Tschechien
 Nimburg (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten

Nimburg kann auch stehen für:
 Nimburg (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Breisgauer Adelsgeschlecht
 Burg Nimburg, abgegangene Burg bei Nimburg, Gemeinde Teningen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg